Every Avenue — американская поп-панк-группа из , штат Мичиган.

История

Образование группы и первые записи (2003—2008) 
Группа Every Avenue была образована в 2002 году и в неё вошли: Джеймс Бисли, гитаристы Дэвида Райана Строчмена и Джейсона Леткивича, басист Кэмерон Грестинер и барабанщик Майкла Говера. В 2004 году после неудачных попыток совместной игры Джеймс покинул группу. С этого времени основным вокалистом группы стал Дэвид, а место второго гитариста занял Джошуа Рэндел.

До подписания контракта с Fearless Records в 2007 году Every Avenue самостоятельно выпустили две EP-пластинки: Every Avenue в 2004 и This Is Why We Don’t Have Nice Things в 2006. Как раз перед подписанием гитарист Джейсон Леткивич покинул группу. Постоянным участником группы стал Джимми Диган.

Fearless Records и дебютный альбом Shh. Just Go With It (2008) 
Летом 2007-го года Every Avenue выпустили Ah! EP, а в 17 октября — одноимённый сборник (на японском лейбле Kick Rock Music), состоящий из песен предыдущих пластинок и доступный только для Японии.

Первый полноценный альбом группы Shh. Just Go With It вышел в феврале 2008 года и достиг 27 позиции в чарте Billboard Heatseekers. В альбом были включены два трека из This Is Why We Don’t Have Nice Things EP («Chasing the Night», «Trading Heartbeats») и Ah! EP («Where Were You?», «Think of You Later (Empty Room)»). Сразу после этого из группы ушёл Кемерон Грестинер, новым басистом стал Мэтт Блэк.

Второй студийный альбом и уход Майкла Говера (2009—2010) 
В апреле 2009 года группа начала записывать свой второй альбом. В записи участвовали продюсер Митч Алэн и Майк Грин. 14 апреля Майкл Говер объявил, что покидает группу и хочет двигаться вперёд со своей звукозаписывающей студией Downbeat. Второй альбом группы, названный Picture Perfect который вышел 3 ноября 2009 года, альбом был записан с новым барабанщиком Денисом Уилсоном и выпущен с лейблом Fearless Records. Песня «Picture Perfect» была использована во время репортажа телекомпанией CBS одной из игр NCAA Men’s Basketball Championship 6 апреля 2010 года.

В апреле 2010 года группа Every Avenue появились в сборнике Punk Goes Classic Rock с кавером песни Eddie Money «Take Me Home Tonight», исполненном вместе с вокалисткой группы Automatic Loveletter Джулиет Симмс.

Bad Habits (2011) 
20 июня группа выпустила первый сингл «Whatever Happened to You» с нового альбома. Третья студийная пластинка Bad Habits была выпущена 2 августа и заняла 8 строчку в чарте Top Independent Albums и 63 в Billboard 200.

Участие в концертах, турах и фестивалях 
В 2007 году группа выступала вместе с Holiday Parade, Thieves and Villains, The Morning Of.

В 2008 после релиза дебютного альбома группа отправилась тур по стране и выступали с такими группами, как Hit the Lights, Farewell, Mayday Parade, All Time Low, Sing It Loud и The Maine.

В январе 2009 года они впервые выступили в Великобритании вместе с Metro Station и Boys Like Girls, а летом того же года — в туре с Valencia, а также Cash Cash, Sparks The Rescue, и Phone Calls From Home.

Every Avenue играли также на 2010 Alternative Press Tour. В конце февраля — начале марта 2011 года группа выступала на Soundwave Festival в Австралии, а летом — на Vans Warped Tour на сцене Nintendo 3DS Stage наряду с Anti-Flag, The Dangerous Summer, The Devil Wears Prada, Family Force 5 и Go Radio.

Последний тур и перерыв (2012) 
24 октября 2012 года Every Avenue объявили, что следующий тур станет для них последним. В интервью Дэвид Штраухман сказал: «Как мы всегда говорили, увидимся позже. Мы не собираемся прощаться. Мы достигли новой главы в нашей жизни и мы взволнованы изучением новых возможностей».

Воссоединение (2018) 
1 октября 2018 года группа объявила о воссоединении, и в конце года состоялись два концерта в Детройте и Чикаго.

Дискография

Студийные альбомы 
 Every Avenue (2007)
 Shh. Just Go with It (2008)
 Picture Perfect (2009)
 Bad Habits (2011)

EP 
 Every Avenue (2004)
 This Is Why We Don’t Have Nice Things (2006)
 Ah! (2007)

Состав группы

Состав группы 
 Дэйв Штраухман — вокал (2003—2012, 2018—н.в)
 Джош Уизеншоу — соло-гитара (2003—2012, 2018—н.в)
 Джимми Диган — ритм-гитара, бэк-вокал (2007—2012, 2018—н.в)
 Мэтт Блэк — бас-гитара, бэк-вокал (2008—2012, 2018—н.в)
 Деннис Уилсон — ударные, перкуссия (2009—2012, 2018—н.в)

Бывшие участники 
 James Beesley — вокал (2002—2004)
 Cameron Grestiner — бас-гитара (2002—2008)
 Jason Letkiewicz — гитара (2002—2007)
 Michael Govaere — ударные (2002—2009)

Примечания

Ссылки 
 Every Avenue на Purevolume

Рок-группы США
Поп-панк-группы США
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2002 году
Группы поп-рока из США
Музыкальные коллективы из Мичигана